Фамилия:
 Пайер, Иероним (1787—1845) — австрийский композитор, дирижёр, пианист.
 Пайер, Фридрих фон (1847—1931) — немецкий политический деятель.
 Пайер, Хельге (род. 1979) — австрийский футболист.
 Пайер, Юлиус (1842—1915) — австрийский исследователь Арктики, первооткрыватель архипелага Земля Франца-Иосифа.

Топонимы:
 гора Пайер — самая высокая вершина Полярного Урала.
 ледник Пайера — ледник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
 остров Пайера — один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

См. также 
 Payeer - международная электронная платёжная система.